Заха́ркин — фамилия образована от крестильного имени Захарий(я) (из др.-евр. — радость; память божия), в просторечье Захар. Имя использовалось и украинцами (фамилии Захарук, Захарчук, Захаренко) и белорусами (фамилии Захарченок, Захарченя).

Известные представители:

 Захаркин, Александр Владимирович (род. 1961) — рабочий, крановщик, лидер независимого профсоюза «Профсвобода»;
 Захаркин, Иван Григорьевич (1889—1944) — советский военачальник, генерал-полковник (1943);
 Захаркин, Игорь Владимирович (род. 1958) — главный тренер ХК «Салават Юлаев»
 Захаркин, Леонид Иванович (1923—2001) — советский химик-органик, доктор химических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Захаркин, Сергей Викторович (род. 1960) — российский военачальник внутренних войск и войск национальной гвардии, генерал-полковник.